«Saboteador» puede referirse a:

Concepto 
 El que comete sabotaje, acción deliberada dirigida a debilitar a un enemigo mediante la subversión, la obstrucción, la interrupción o la destrucción de material.

Cine 
 Saboteador (Saboteur) (1942), película de Alfred Hitchcock.